Федюніно — топонім у російській Федерації
 Федюніно — село в Ковровському районі Володимирської області.
 Федюніно — село в Бабаєвському районі Вологодської області.
 Федюніно — село в Парфеньєвському районі Костромської області.
 Федюніно — село в Сівінському районі Пермського краю.